Brunnenstock steht für:

 vertikales Bauteil eines Brunnens, in dem Wasser aufsteigt, siehe Laufbrunnen
 Berg (2888 m) in den Glarner Alpen, anderer Name Schijenstock

Siehe auch:
 Brunnistock, Berg (2952 m) in den Urner Alpen